Еденьга — река в Вологодской области России, приток Сухоны
 Еденьга — река в Архангельской области России, приток Устьи

См. также 
 Усть-Еденьга — посёлок в Тотемском районе Вологодской области России